Dimbleby ist der Familienname folgender Personen:

 David Dimbleby (* 1938), britischer Journalist
 Geoffrey William Dimbleby (1917–2000), britischer Botaniker und Archäologe
 Jonathan Dimbleby (* 1944), britischer Journalist
 Josceline Dimbleby (* 1943), Kochbuchautorin
 Richard Dimbleby (1913–1965), britischer Journalist
 Stan Dimbleby (1916–1992), englischer Fußballspieler